Bošnjaci – europski narod
 Bošnjak (plemstvo) – hrvatska plemićka obitelj 
 Bošnjak (novine) – bosanskohercegovačke novine

Osobe s prezimenom Bošnjak 
 Ali-Dede Bošnjak – bošnjački pisac
 Branko Bošnjak – hrvatski filozof
 Ernest Bošnjak – jugoslavenski filmski redatelj, snimatelj i producent
 Elvis Bošnjak – hrvatski dramaturg i glumac
 Ivan Bošnjak – hrvatski nogometaš
 Ivica Bošnjak – hrvatski fotograf, video-umjetnik, televizijski i filmski producent
 Teodor Bošnjak – hrvatski pravnik i političar
 Vladimir Bošnjak – hrvatski književnik